Luksemburg:
 Siegen – miejscowość

Niemcy:
 Stegen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald

Zobacz też:
 Bargfeld-Stegen